Diese Seite fasst verschiedene Statistiken der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft zusammen.

Ehemalige und aktuelle Nationalspieler 
Hier zu sehen ist eine Auswahl ehemaliger und aktueller Deutscher Nationalspieler mit mehr als 50 Länderspielen. Dabei sind diese nach der Anzahl ihrer Länderspiele sortiert. Noch in der Nationalmannschaft aktive Nationalspieler sind in Fettschrift hervorgehoben. Die Nationalspieler der ehemaligen DDR mit über 150 Spielen sind berücksichtigt, darunter können noch Spieler fehlen.

Letzte Aktualisierung: 29. Januar 2023

Nationalmannschaft Manner
Nationalmannschaft Manner